4750 Mukai - um asteróide
Mukai - um personagem de The King of Fighters

Desambiguação